Plaats in Indonesië
Pematang Panjang (Air Putih), een plaats in het regentschap Batu Bara van de provincie Noord-Sumatra
Pematang Panjang (Limapuluh), een plaats in het regentschap Batu Bara van de provincie Noord-Sumatra
Pematang Panjang (Sijunjung), een plaats in het regentschap Sijunjung van de provincie West-Sumatra
Pematang Panjang (Tanah Sepenggal Lintas), een plaats in het regentschap Bungo van de provincie Jambi, Sumatra